Santa Inés es una localidad perteneciente al Municipio Urdaneta en el Estado Lara, Venezuela, capital de la Parroquia Moroturo, una de las cuatro que componen el municipio.
Está situada al norte del Estado Lara, a una altura de 244 metros sobre el nivel del mar.  Limita al norte con el estado Falcón, al sur con los municipio Irribarren y Crespo, al oeste con la Parroquia San Miguel del mismo municipio Urdaneta  y al este con el Estado Yaracuy.

Población
Tiene una población de 10.545 habitantes habitantes (censo 2001), distribuidos en la actualidad en los siguientes sectores: El Alto de Santa Inés, Las Guarabas,  Ezequiel Zamora, El Progreso, La Mochila Azul, Pueblo Nuevo, Las Topias, Bella Vista, La Libertad, 27 de Enero, El Centro, Las Colinas, Nazaret, Cinco de Oro, Bolivia, Un Solo Pueblo, Rafael Urdaneta, 28 De Marzo, Francisco de Miranda, San Joaquín, Las Turas, Pampanito y otros que están en conformación.

Economía local
La principal actividad económica de Santa Inés es el comercio, donde se distribuyen y comercializan productos agrícolas y pecuarios producidos en lugares aledaños   y demás rubros adquiridos en casas comerciales al mayor y detal; abastecimientos de víveres muy bien establecidos; venta de insumos agropecuarios; Ferreterías, ventas de repuestos automotores; establecimientos prestadores de servicios.
En el ámbito agropecuario funcionan fincas ganaderas y algunas parcela agrícolas a los alrededores de la población con muy buena productividad.

Religión
La comunidad de Santa Inés es tradicionalmente católica, pero en la actualidad existen varias congregaciones de testigos de Jehová y evangélicas. Cada una posee sus sedes en la zona.

Hidrografía
Por la Localidad de Santa Inés atraviesan cursos hídricos inactivos (quebradas intermitentes)como:Las Palmitas, Las Guacas, Quebrada, Cerro Azul, que nacen en la Serranía de Parupano y desembocan en la  Quebrada de Urama.

Temperatura
Media:     28,8°
Máxima:   34,4°
Mínima:    26,8°

Educación
Para la educación de sus habitantes, Santa Inés cuenta con Unidad Educativa Nacional Francisco Antonio Carreño con dos anexos, uno en el sector “28 de Marzo” y el otro en el sector “Las Guarabas”. También existe una escuela Nacional en el Sector “Pueblo Nuevo” y una Escuela Básica En Pampanito, a su vez también cuenta con una escuela básica y secundaria vía "Totoremo" llamada "José Leonardo Chirinos" en una localidad llamada El Caño.
Además, funciona el núcleo de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL-IPB)en la sede de “La Carreño”.

Referencias

Enlaces externos
 Página Web del Municipio Urdaneta

Parroquias del estado Lara